Grosse Pointe kan syfta på:

 Grosse Pointe, Michigan – en ort i USA
 Grosse Pointe (TV-serie) – en amerikansk TV-serie 2000–2001